6-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 22 сентября по 2 октября 1970 года в четырёх городах Болгарии с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул в четвёртый раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Болгария — страна-организатор;
 Япония, США — по итогам чемпионата мира 1967 года;
 СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Нидерланды — по итогам чемпионата Европы 1967 года;
 Мексика — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1969 года;
 Бразилия, Перу — по итогам чемпионата Южной Америки 1969 года;
 КНДР — по второй азиатской квоте;
 Монголия — по третьей азиатской квоте (вместо отказавшейся Южной Кореи);
 Румыния, Куба — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл накануне открытия мирового первенства с 15 по 19 сентября в Софии (Болгария). Участники — Румыния, ФРГ, Италия, Бельгия (все по итогам чемпионата Европы 1967 года), Куба (по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1969 года).

 15 сентября: Италия — Бельгия 3:0 (15:12, 15:10, 15:7); Румыния — Куба 3:0 (15:4, 15:13, 15:9).
 16 сентября: ФРГ — Италия 3:2 (11:15, 15:12, 15:8, 13:15, 15:10); Куба — Бельгия 3:0 (15:3, 15:8, 15:13).
 17 сентября: Куба — ФРГ 3:2 (10:15, 12:15, 15:9, 15:6, 15:8); Румыния — Бельгия 3:0 (15:6, 15:5, 15:3).
 18 сентября: Румыния — ФРГ 3:0 (15:7, 15:6, 15:5); Куба — Италия 3:1 (15:9, 15:6, 8:15, 15:7).
 19 сентября: Румыния — Италия 3:1 (15:3, 12:15, 15:0, 15:9); ФРГ — Бельгия 3:0 (15:4, 15:5, 15:6).

Румыния и Куба получили две вакантные путёвки на чемпионат мира 1970.

Система проведения чемпионата 
16 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 9—16-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 
Севлиево 

 22 сентября: ГДР — Монголия 3:1 (15:1, 11:15, 15:3, 15:4); Болгария — Куба 3:1 (16:18, 15:10, 16:14, 15:10).
 23 сентября: Болгария — ГДР 3:1 (14:16, 15:4, 15:8, 15:3); Куба — Монголия 3:2 (15:4, 8:15, 13:15, 15:2, 15:12).
 24 сентября: Куба — ГДР 3:2 (5:15, 12:15, 15:7, 15:11, 15:3); Болгария — Монголия 3:1 (15:3, 15:17, 15:6, 15:7).

Группа В 
София 

 22 сентября: Япония — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:2, 15:3); Мексика — Нидерланды 3:0 (15:7, 16:14, 15:10).
 23 сентября: Чехословакия — Мексика 3:0 (15:13, 15:5, 15:9); Япония — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:2, 15:2).
 24 сентября: Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:4, 15:3); Япония — Мексика 3:0 (15:2, 15:7, 15:11).

Группа С 
Бургас 

 22 сентября: КНДР — Румыния 3:0 (15:5, 15:8, 16:14); Польша — США 3:2 (15:7, 15:6, 12:15, 11:15, 15:11).
 23 сентября: Румыния — Польша 3:1 (15:5, 8:15, 16:14, 17:15); КНДР — США 3:0 (16:14, 15:7, 15:13).
 24 сентября: Румыния — США 3:1 (13:15, 15:8, 15:10, 18:16); КНДР — Польша 3:2 (12:15, 15:7, 14:16, 15:13, 15:11).

Группа D 
Варна 

 22 сентября: Венгрия — Бразилия 3:2 (15:5, 15:12, 8:15, 10:15, 15:12); СССР — Перу 3:0 (15:1, 15:5, 15:1).
 23 сентября: Венгрия — Перу 3:1 (15:0, 15:9, 13:15, 15:8); СССР — Бразилия 3:0 (15:12, 15:5, 15:7).
 24 сентября: СССР — Венгрия 3:0 (15:4, 15:6, 15:10); Бразилия — Перу 3:0 (15:9, 18:16, 15:12).

Классификационный раунд 
Бургас 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 26 сентября: Перу — Монголия 3:0 (15:13, 15612, 15:9); Польша — Мексика 3:0 (15:8, 16:14, 15:2); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:10, 15:4); США — Бразилия 3:1 (15:17, 15:12, 15:4, 15:7).
 27 сентября: Мексика — Монголия 3:1 (14:16, 15:1, 15:6, 15:4); Перу — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:6, 15:0); ГДР — США 3:2; Польша — Бразилия 3:1 (15:8, 15:7, 12:15, 15:11).
 28 сентября: Польша — ГДР 3:0 (15:7, 18:16, 15:13); США — Нидерланды 3:2 (15:4, 14:16, 15:13, 9:15, 15:6); Мексика — Перу 3:1 (15:9, 13:15, 15:12, 15:8); Бразилия — Монголия 3:1 (15:9, 15:11, 11:15, 15:7).
 30 сентября: США — Монголия 3:0 (15:5, 15:3, 15:7); Польша — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:5, 15:12); ГДР — Перу 3:0 (15:6, 15:8, 16:14); Мексика — Бразилия 3:1 (15:13, 7:15, 15:9, 15:12).
 1 октября: Бразилия — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:5, 15:11); Польша — Монголия 3:0 (15:1, 15:4, 15:4); США — Перу 3:0 (15:12, 15:10, 15:8); ГДР — Мексика 3:1 (7:15, 15:2, 15:8, 16:14).
 2 октября: Нидерланды — Монголия 3:1 (15:5, 12:15, 15:5, 15:9); Польша — Перу 3:0 (15:6, 15:7, 16:14); США — Мексика 3:2 (15:12, 15:8, 14:16, 13:15, 16:14); ГДР — Бразилия 3:0 (15:6, 15:4, 17:15).

Финальный этап 
Варна 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 26 сентября: СССР — Куба 3:0 (15:5, 15:6, 15:2); Венгрия — Румыния 3:1 (15:6, 15:12, 13:15, 15:9); Болгария — Чехословакия 3:1 (19:21, 15:13, 15:7, 15:9); Япония — КНДР 3:1 (6:15, 15:5, 16:14, 15:12).
 27 сентября: Румыния — Куба 3:1 (16:18, 15:6, 15:5, 15:9); Чехословакия — КНДР 3:1 (15:12, 15:11, 8:15, 15:12); Венгрия — Болгария 3:1 (15:5, 15:6, 5:15, 16:14); СССР — Япония 3:1 (15:10, 15:12, 14:16, 15:6).
 28 сентября: КНДР — Венгрия 3:2 (11:15, 12:15, 15:3, 15:7, 15:12); Япония — Куба 3:0 (15:5, 15:11, 15:2); СССР — Чехословакия 3:0 (15:5, 15:6, 15:8); Болгария — Румыния 3:2 (10:15, 15:12, 15:8, 5:15, 16:14).
 30 сентября: СССР — Румыния 3:0 (15:4, 15:5, 15:9); Чехословакия — Куба 3:2 (15:3, 13:15, 15:11, 11:15, 15:11); КНДР — Болгария 3:0 (15:5, 15:11, 15:3); Япония — Венгрия 3:1 (15:4, 5:15, 15:0, 15:3).
 1 октября: КНДР — Куба 3:0 (15:3, 15:2, 15:6); Япония — Румыния 3:0 (15:2, 15:1, 15:7); СССР — Болгария 3:0 (15:12, 15:8, 15:5); Венгрия — Чехословакия 3:2 (15:7, 15:7, 14:16, 10:15, 15:11).
 2 октября: Венгрия — Куба 3:0 (15:8, 15:3, 17:15); Чехословакия — Румыния 3:1 (5:15, 15:6, 15:7, 15:13); Япония — Болгария 3:0 (15:3, 15:5, 15:3); СССР — КНДР 3:0 (15:2, 15:11, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Людмила Булдакова, Людмила Михайловская, Инна Рыскаль, Любовь Тюрина, Галина Леонтьева, Татьяна Третьякова, Вера Лантратова, Роза Салихова, Нина Смолеева, Вера Дуюнова, Татьяна Сарычева, Марионна Батутите. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

 : Макико Фурукава, Кэйко Хама, Такако Иида, Тоёко Ивахара, Кацуми Мацумара, Сэцуко Миямото, Аико Онодзава, Митико Сэкимото, Сэйко Симакагэ, Митико Сиокава, Ацуко Ямасита, Норико Ямасита. Главный тренер — Сигэо Ямада.

 : Кан Ок Сон, Ким Юн Я, Ким Юн Бок, Рим Юн Сок, Им Э Я, Хван Се Сок, Ким Со Дэ, Ён Ок Рим, Ён Ок Ин, Ри Хон Ок, Нам Гун, Юн, Ким Мюн Сок.

Источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1970 год в волейболе
Чемпионаты мира в Болгарии
Сентябрь 1970 года
Октябрь 1970 года
Спорт в Болгарии в 1970 году
Международные соревнования по волейболу в Болгарии